Bilbo Baggins este un personaj creat de J. R. R. Tolkien, apărând în Hobbitul și în Stăpânul Inelelor.

Apariții

Hobbitul

Povestea începe din ziua în care Bilbo Baggins, are parte de o vizită neașteptată din partea vrăjitoului Gandalf și unui grup de treisprezece pitici conduși de Thorin (Scut-de-Stejar), compus din Balin, Glóin, Bifur, Bofur, Bombur, Dwalin, Ori, Dori, Nori, Óin, Kíli și Fíli. Piticii au nevoie de un membru suplimentar în grupul lor, un hoț expert, pentru a îndeplini planul lor: să câștige Muntele Singuratic, să-l înfrângă pe balaurul Smaug și să recupereze regatul și comorile sale. Gandalf l-a recomandat pe Bilbo pentru această misiune, iar el acceptă să-i însoțească în aventură.

Pierdut în tunelele gnomilor din Munții Cețoși, el dă peste un inel misterios (Unicul Inel pe care l-a găsit Déagol, hobbitul ucis de Sméagol, adică Gollum) și îl întâlnește pe Gollum, care îl provoacă la un joc de ghicitori cu miză mortală. Cu ajutorul inelului, care îl face invizibil, Bilbo scapă și se alătură piticilor, crescând în ochii lor. Acest pasaj face parte din contextul Stăpânului inelelor.

După alte întâmplări, Bilbo și piticii reușesc să ia comoaara din Muntee Singuratic. Bilbo acceptă doar o mică parte din ceea ce îi revenea din comoară, considerând că nu are nevoie de mai mult, dar tot se întoarce acasă foarte bogat.

Stăpânul inelelor 

Cartea I din Frăția inelului începe în Comitat, avându-l ca personaj principal pe Bilbo, care își serbează cea de-a 111-a aniversare, aproximativ cu șaizeci de ani după terminarea acțiunii Hobbitului. Acesta dispare folosind inelul său magic. Începând o nouă aventură, Bilbo îi încredințează multe dintre bunurile sale, incluzând inelul, vărului și moștenitorului său adoptiv Frodo Baggins.

Adaptări 
În seria The Hobbit din 1968 de la Radio BBC, Bilbo a fost intepretat de Paul Daneman.

Nicol Williamson l-a intepretat pe Bilbo în performanța lansată în 1974 pe Argo Records.

Arbore genealogic

Referințe

Bibliografie 
  ISBN 0-618-64015-0 (sub fomă de un singur volum)

Legături externe 

 Bilbo Baggins la Internet Movie Database
 Pentru un arbore genealogic mai detaliat vedeți Rodovid Engine
 Bilbo Baggins la Tolkien-online.com

Personaje din Stăpânul Inelelor
Eponime ale asteroizilor